«Los testigos» puede referirse a:

Los testigos 
 Los testigos (1971), película chilena dirigida por Charles Elsesser.
 Los testigos (2007), película francesa dirigida por André Téchiné.